

Топонимы 
 Исигаки — город на острове Исигаки, префектура Окинава, Япония.
 Исигаки (остров) — остров в архипелаге Яэяма, Япония.
 Исигаки (округ) — округ в уезде Яэяма, префектура Окинава, Япония.

Персоналии 
 Исигаки, Аяко — японская кёрлингистка.
 Исигаки, Мао (род. 1991) — японская кёрлингистка.
 Исигаки, Рюя — японский кёрлингист.
 Исигаки, Эйтаро (1893—1958) — японский художник.
 Исигаки, Ясудзи (род. 1937) — японский дипломат.